Фонтельяс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тудела. Занимает площадь 22,04 км². Население — 925 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Наварры